Марк Фослій Флакцінатор () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Фосліїв, його гілки Флакцінаторів:
 Марк Фослій Флакцінатор — військовий трибун з консульською владою 433 року до н. е.
 Марк Фослій Флакцінатор — великий понтифік з 390 року до н. е.
 Марк Фослій Флакцінатор — консул 318 року до н. е.